Der folgende Artikel beschreibt die Qualifikation für die Wettkämpfe im Ski Alpin bei den Olympischen Winterspielen 2022.

Quotenplätze 
Im Ski Alpin dürfen maximal 306 Athleten teilnehmen. Pro NOK dürfen maximal 11 Athleten pro Geschlecht antreten. Pro Disziplin darf jedes NOK maximal vier Athleten melden. Für den Teamwettbewerb darf jedes NOK nur eine Mannschaft stellen anmelden. Ein Athlet kann sich nur qualifizieren, sofern dieser vor dem 1. Januar 2006 geboren wurde, eine medizinische Eignung erfüllt und darf nicht mehr als eine bestimmte Anzahl an FIS-Punkten auf den olympischen Qualifikationslisten verfügen.

FIS-Punkte 
Die olympische Qualifikationsliste erstreckt sich über den im Zeitraum vom 19. Juli 2019 bis 16. Januar 2022.

Die Liste wird berechnet, indem der Durchschnitt der fünf besten Ergebnisse für technische Disziplinen (Riesenslalom und Slalom) und zwei besten Ergebnissen für Geschwindigkeitsrennen (Abfahrt, Super-G und Super-Kombination) gebildet wird. Um im Riesenslalom oder Slalom antreten zu können, muss ein Athlet in diesen Disziplinen einen Punktedurchschnitt von weniger als 160 haben. Um in der Abfahrt oder im Super-G antreten zu können, muss ein Athlet eine Gesamtpunktzahl von weniger als 80 haben. Um in der Alpinen Kombination antreten zu können, muss ein Athlet einen Punktedurchschnitt von weniger als 160 sowie einen Punktedurchschnitt von weniger als 80 in der Abfahrt haben.

Quotenplatzvergabe 
Jedem NOK wird ein Quotenplatz pro Geschlecht zugeteilt, die Athleten müssen die minimalen Grundstandards erfüllen.

China erhält als Gastgebernation einen zusätzlichen Quotenplatz pro Geschlecht, sofern die Athleten die Qualifikationsnormen erfüllen.

Jedem NOK mit mindestens einem qualifizierten Athleten in den Top 30 in einer Disziplin wird zusätzlich ein Quotenplatz zugeteilt. Wenn ein Athlet in mehr als einer Disziplin in den Top 30 platziert ist oder wenn zwei verschiedene Athleten eines NOKs in den Top 30 vertreten sind, wird ein zweiter Quotenplatz für dieses Geschlecht vergeben.

Die restlichen Quotenplätze werden anhand der Olympic Quota allocation list am 16. Januar 2022 vergeben. Die Quotenplätze werden vergeben, bis maximal 306 Quotenplätze einschließlich der oben genannten erreicht sind. Wenn ein NOK ihr Maximum erreicht, werden verbleibende Athleten aus diesem Land übersprungen. Die Liste beinhaltet Athleten unter den Top 500 in ihren beiden besten Diszilonen. Diese zusätzlichen Quotenplätze sind geschlechtsspezifisch, so werden sich maximal 153 männliche und 153 weibliche Athleten qualifizieren.

Für den Teamwettbewerb qualifizieren sich die 16 besten Nationen der FIS Weltcup Nationenwertung mit dem Stichtag 17. Januar 2022. Sollte China nicht unter den Top 16 sein, qualifizieren sich die Top 15 zusammen mit China. Sollte eine Nation unter den Top 16 respektive Top 15 keine vier Athleten (zwei Männer und zwei Frauen) haben, so werden zusätzliche Quotenplätze vergeben.

Qualifizierte Nationen

Weblinks 
 Qualifikationssystem Ski Alpin

Ski Alpin
Qualifikation